Denne liste over fredede fortidsminder i Haderslev Kommune viser alle fredede fortidsminder i Haderslev Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Haderslev Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments